Strauss sau Strauß poate fi:

 Johann Strauss (tatăl)
 Johann Strauss (fiul)
 Richard Strauss
 Joseph Baermann Strauss
 Hugo Strauss
 Franz Josef Strauß
 Aeroportul München Franz Josef Strauß
 Strauss (companie), companie internațională din industria alimentară, cu sediul în Israel

Vezi și 
 Johann Strauss
 Levi Strauss (dezambiguizare)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești